Cette page contient les pages d'homonymie de Laporte,  de Laporte et LaPorte.

Patronyme 

 Alexandre Laporte (1850-1904), sculpteur français ;
 Arnaud Laporte (1965-), journaliste et producteur sur France Culture ;
 Aymeric Laporte (1994-), footballeur espagnol ;
 Benoît Laporte (1960-), joueur puis entraineur franco-canadien de hockey sur glace ;
 Bernard Laporte (1964-), joueur et entraineur français de rugby, secrétaire d'État chargé du sport ;
 Céline Laporte (1984-), athlète seychelloise ;
 Christian Laporte (1954-), journaliste et écrivain belge ;
 Christophe Laporte (1992-), cycliste professionnel français ;
 Clément Laporte (1998-), joueur français de rugby ;
  ;
 Édouard Laporte (1833-1890), ancien sénateur de Lot-et-Garonne ;
 Émile-Henri Laporte (1841-1919), peintre français ;
 Émile Louis Laporte (1858-1907), sculpteur français ;
 François Sébastien Christophe Laporte (1760-1823), homme politique français ;
 Francis de Laporte de Castelnau (1810-1880), explorateur et naturaliste français ;
 Gaston Laporte (1842-1903), homme politique français ;
  ;
  ;
 Hélène Laporte (1978-), personnalité politique française
 Hormidas Laporte (1850-1934), financier et homme d'affaires canadien ;
 Jacques Denis Laporte (1762-1843), ancien député des Hautes-Pyrénées ;
  ;
 Jean-Baptiste Laporte (1880-1922), rameur français ;
 Jean-Claude Laporte (1944-), vielliste français ;
 Jean Marie Louis Laporte (1792-1862), homme politique français ; 
 Joe Laporte (1907-1983), coureur cycliste canadien ;
 John Laporte (1761-1839), peintre et graveur anglais ;
 Julien Laporte (1993-), footballeur français ;
 Léo Laporte Blairsy (1865-1923), sculpteur français ;
 Lorraine Laporte (1942-1999), juge québécoise ;
 Marcel Laporte (1891-1971, présentateur de radio français ;
 Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français, 2016- ; 
 Pascal Laporte (1876-1947), joueur de rugby ;
 Paul Carmel Laporte (1885-1973), chirurgien et artiste canadien ;
  ;
 Pierre-Étienne Laporte (1934-2020), homme politique québécois ;
 Pierre Sanfourche-Laporte (1774-1856), juriste français ;
 Roger Laporte (1925-2001), écrivain et poète français ;
  ;
 Titouan Laporte (1998-), acteur de cinéma français ;
 Vivien Laporte (1986-), coureur d'ultra-trail français ;
 Yves Laporte (1920-2012), physiologiste français.

Toponyme

Laporte, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Pont Pierre-Laporte, pont routier qui franchit le fleuve Saint-Laurent, reliant les villes de Québec et Lévis, au Canada ;

Laporte, communauté non-incorporée (CDP) de l'État du Colorado ;
 le comté de LaPorte, comté de l'État de l'Indiana ;
 Laporte, ville dans le Minnesota ;
 Laporte, siège du comté de Sullivan situé en Pennsylvanie.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme français
Patronyme québécois